Schloss Moritzburg, castello della città di Moritzburg (Sassonia)
Schloss Moritzburg, castello della città di Zeitz (Sassonia-Anhalt)